Meister Hans steht für folgende Personen:

 Hans von Burghausen (eigentlich Hanns Purghauser; 1350/1360–1432), deutscher Baumeister
 Hans Hesse d.Ä. (um 1400), deutscher Steinmetz
 Hans Krumenauer (um 1350/1360–nach 1410), deutscher Baumeister
 Hans Stethaimer (um 1400–um 1460), deutscher Architekt und Steinmetz
 Hans von Tübingen (um 1400–um 1462), schwäbischer Maler 

Meister Hans ist eine Bezeichnung für
 Scharfrichter